

Prénom 
Inna est un prénom féminin islandais, grec et russe. Il peut aussi désigner :
 Inna Modja, une chanteuse malienne ;
 Inna Yoffe, une athlète israélienne ;

Autres 
 Inna, une chanteuse roumaine ;
 (848) Inna est un astéroïde.